Torpedostadion (Mahiljow), in Mahiljow, Wit-Rusland
 Torpedostadion (Minsk), in Minsk, Wit-Rusland
 Torpedostadion (Toljatti), in Toljatti, Rusland
 Torpedostadion (Vladimir), in Vladimir, Rusland
 Torpedostadion (Zjodzina), in Zjodzina, Wit-Rusland

Zie ook
 Edoeard Streltsovstadion, stadion in Moskou, voorheen Torpedostation